Mulpas est le patronyme de plusieurs personnes :

 Victor Mulpas, architecte fonctionnaliste belge;
 Georges Mulpas, homme politique belge de Wallonie.